„Сетива“ (ISSN: 1312-417X) е безплатно списание с некомерсиална цел, издавано и разпространявано от Сдружението за достоен живот на паркинсониците в България (СДЖПБ).

То е насочено към страдащите от Паркинсон, техните близки и лекуващите ги професионалисти. Главен редактор, основател на списанието и на СДЖПБ е Васил Настев.

Вижте също 
 Сдружение за достоен живот на паркинсониците в България
 Болест на Паркинсон
 Васил Настев

Екстрапирамидни и двигателни нарушения
Здравни списания в България
Списания в София